Тиг () — английская фамилия. Известные носители:

 Тиг, Джефф (род. 1988) — американский баскетболист.
 Тиг, Маркиз (род. 1993) — американский баскетболист.
 Тиг, Оуэн (род. 1998) — американский актёр.
 Тиг, Райан (род. 2002) — австралийский футболист.